

Бодзанувек — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бодзанувек — село в гміні Осенцини Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства